Тур — персонаж персидского эпоса «Шахнаме». Второй сын легендарного иранского царя Ферейдуна и брат Салма и Ираджа.

Имя 
Его имя, означающее «храбрый», было дано ему отцом, когда молодой принц храбро сражался с драконом, напавшим на него и его братьев.

История 
Когда Ферейдун делил свою империю между своими сыновьями, он отдал Туркестан и Китай своему второму сыну Туру.  Некоторые из наиболее важных персонажей Шахнаме, такие как Афрасиаб, являются его потомками. Он был убит Манучехром.

Примечания 

Иранская мифология
Персидская мифология
Персонажи «Шахнаме»